Ernst Busch kan avse:
 Ernst Busch (1885-1945), tysk militär
 Ernst Busch (1900-1980), tysk skådespelare och sångare